Per stazione di Acqua Acetosa si possono intendere due impianti ferroviari:
 la stazione situata nel comune di Ciampino;
 la stazione situata nel comune di Roma.